Tigerton  – villaggio della Contea di Shawano, Wisconsin (Stati Uniti d'America)
 Tigerton  – progetto Intel